Алекса́ндровка — село в Быковском районе Волгоградской области Российской Федерации, административный центр Александровского сельского поселения.

География 
Александровка расположена в заволжских степях Прикаспийской низменности, в 18 км восточнее райцентра Быково и реки Волга, высота над уровнем моря 46 м. В 7 км южнее села находится посёлок Красные Зори, в 8 км к западу — посёлок Светлый и в 9 км на север — село Ленинское Николаевского района.

Население

Инфраструктура 
В селе действует средняя школа, отделение почты, Дом культуры; работает сельхозпредприятие АОЗТ «Александровское».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Быковского района